BiH:
 Goduša (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko

Crna Gora:
 Goduša (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje